Desmoulins est le patronyme de :
 Amédée Desmoulins, graveur sur bois français du  siècle ;
 Camille Desmoulins, avocat et journaliste français ;
 Lucile Desmoulins, femme du précédent ;
 Horace Camille Desmoulins, fils des précédents ;
 François Desmoulins (1570-1650), maître écrivain français ;
 Charles-Émile Desmoulins (1829-1900), peintre français ;
 Georges Desmoulins (1879-1959), acteur français ;
 Lucette Desmoulins, actrice française des années 1930.